Haussee steht für folgende Seen:

in Brandenburg:
 Haussee (Barsdorf) bei Barsdorf (Fürstenberg/Havel)
 Haussee in Buckow, früherer Name für den Buckowsee (Buckow)
 Haussee (Gramzow) bei Gramzow
 Haussee (Güterfelde) bei Güterfelde, Ortsteil von Stahnsdorf
 Haussee (Hönow) bei Hönow
 Haussee (Hardenbeck), Quellsee des  Strom (Ucker) bei Hardenbeck, Ortsteil von Boitzenburger Land
 Haussee (Himmelpfort) bei Himmelpfort, Ortsteil von Fürstenberg/Havel
 Haussee (Petzow) im Landschaftspark von Petzow, Ortsteil von Werder
 Haussee (Seefeld-Löhme) in Seefeld-Löhme, Ortsteil von Werneuchen
 Haussee (Wolfshagen) bei Wolfshagen (Uckerland)

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Haussee (Schönwalde) bei Schönwalde, Ortsteil von Penkun
 Haussee (Schorssow) bei Schorssow
 Haussee (Rothenklempenow) bei Rothenklempenow
 Feldberger Haussee in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft

in Polen:
 Jezioro Szymbarskie bei Szymbark (Schönberg), Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jezioro Dolskie bei Dolsk (Dębno) (Rittergut Dölzig), Woiwodschaft Westpommern